L'Empedrat: serra a cavall dels termes municipals de Castellolí i la Pobla de Claramunt, de la comarca de l'Anoia
 L'Empedrat: serra a cavall dels termes municipals de l'Estany i Moià, a la comarca del Moianès